Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de la Balsamine ou une allée Balsamine :

Belgique 
 Rue de la Balsamine à Bruxelles
 Rue de la Balsamine à Ottignies
 Allée Balsamine à Wanze

Voir aussi 
 

Balsamine